Archispirostreptus — род крупных тропических двупарноногих многоножек из семейства Spirostreptidae. Обитают в Африке южнее Сахары и на Ближнем Востоке: в Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Йемене, Израиле. Растительноядные, питаются разлагающейся растительностью.

Виды 
В роде Archispirostreptus несколько видов:

 Archispirostreptus arabs Pocock, 1876
 Archispirostreptus beccarii Silvestri, 1895
 Archispirostreptus boettegi Silvestri, 1895
 Archispirostreptus camerani Silvestri, 1895
 Archispirostreptus cayennophilus Silvestri, 1897
 Archispirostreptus cechii Silvestri, 1897
 Archispirostreptus compressicauda Silvestri, 1895
 Archispirostreptus conatus Attems, 1928
 Archispirostreptus curiosum Silvestri, 1895
 Archispirostreptus curiosus Silvestri, 1895
 Archispirostreptus divergens Krabbe & Enghoff, 1978
 Archispirostreptus dodsoni Pocock, 1899
 Archispirostreptus gigas Peters, 1855
 Archispirostreptus guayrensis Silvestri, 1896
 Archispirostreptus guineensis Silvestri, 1897
 Archispirostreptus ibanda Silvestri, 1907
 Archispirostreptus lobatus Attems, 1901
 Archispirostreptus lobulatus Attems, 1901
 Archispirostreptus lugubris Brölemann, 1901
 Archispirostreptus phillipsii Pocock, 1896
 Archispirostreptus punctiporus Silvestri, 1897
 Archispirostreptus sanctus Silvestri, 1897
 Archispirostreptus smithii Pocock, 1899
 Archispirostreptus sumptuosus Silvestri, 1896
 Archispirostreptus syriacus DeSaussure, 1859
 Archispirostreptus transmarinus Hoffman, 1965
 Archispirostreptus virgator Silvestri, 1907
 Archispirostreptus xanthoproctus Silvestri, 1897

Литература 
 Mwabvu, T., Hamer, M., Slotow, R. & Barraclough, D. (2010). A revision of the taxonomy and distribution of Archispirostreptus Silvestri 1895 (Diplopoda, Spirostreptida, Spirostreptidae), and description of a new spirostreptid genus with three new species. Zootaxa, 2567: 1—49.

Ссылки 
 Global Myriapod Information System: Archispirostreptus. Zoologische Staatssammlung München, München, Germany. Проверено 21 марта 2014 года.

Spirostreptida
Роды многоножек